Trzcinica (powiat Grodziski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Grodziski
 Trzcinica (powiat Kępiński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kępiński
 Trzcinica (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kępiński
 Trzcinica (Subkarpaten), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Jasielski